Жо́рже Ферре́йра де Вашконсе́луш (); до реформы 1911 года ; условно приемлемые даты рождения и смерти 1515—1585 — португальский придворный (камергер), комедиограф и прозаик, представитель «итальянской школы» драматургии XVI века в португальской литературе эпохи Возрождения.

Передача имени и названий на русский язык 
Имеются различные варианты орфографии при передаче имени на русский язык: 
 Державин К. Н. — Жорже де Вашконселлуш
 Плавскин З. И. — Ж. Феррейра ди Вашконселуш
 Тертерян И. А. — Жоржи Феррейра де Васконселуш
 Овчаренко О. А. — Жорже Феррейра де Вашкунселуш
 Вольф Е. М. — Жорже Феррейра де Вашконселуш
Для данной статьи как наиболее приемлемым и точным предлагается вариант Е. М. Вольф.

Также наблюдаются различия вариантов орфографии в названиях комедий на языке оригиналов:
 «Комедия Эуфро́зина» () или «Комедия Эуфрози́на» (Comedia Eufrosina, Comédia Eufrosina)
 «Комедия Улизиппу» () или «Комедия Улиссипу» ()
При этом факультативные варианты передачи «Комедия об Улизиппо», «Комедия об Аулеграфии», «Записки о подвигах рыцарей Второго Круглого стола» И. А. Тертерян и «Воспоминания о рыцарях Второго Круглого Стола» (Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda, 1567) О. А. Овчаренко предлагается отставить ввиду их недостаточной точности до публикации переводов этих произведений на русский язык.

Биография 
Достоверные данные о годах рождения и смерти, подробные сведения о жизненном пути неизвестны. Несмотря на отсутствие точной датировки годов жизни (1515/1525 (?) — 1584/1585), наиболее приемлемым годом рождения условно был выбран 1515 год, так что в 2015 году в Португалии проводились мероприятия по празднованию 500-летия рождения комедиографа, в частности, в Национальной библиотеке Португалии состоялась конференция, а с 15 мая по 11 сентября там же прошла выставка. Источники указывают три возможных места рождения: с бо́льшей степенью вероятности — Лиссабон, с меньшей — Коимбра или Монтемор у Велью, поскольку его отец, Антониу Диаш Перейра Феррейра, был уроженцем Коимбры, либо Монтемор у Велью. До недавнего времени, точнее до 2010 года, исследователям были известны всего лишь два документа о биографии писателя: в 1540 году Ж. Ф. де Вашконселуш состоял придворным в чине камергера () при инфанте доне Дуарте, брате Дона Жуана III; в начале XX века (1909) был опубликован документ о том, что 10 июля 1563 года занимал должность нотариуса казначейства (). Служил при дворе герцогов Авейру, где, вполне вероятно, был посвящён в рыцари Ордена Христа. Документы времён правлений Жуана III и Себастьяна I, свидетельствующие о занимании должности нотариуса королевского казначейства (Escrivão do Tesouro da Casa Real) и Филиппа I Португальского о занимании должности казначея арсенала Гвинеи и Индии (tesoureiro do Armazém da Guiné e Índia, 1580—1583) впервые опубликованы в диссертации . В 1870 году Т. Брага выдвинул ошибочные гипотезы, опровергнутые в 1909 году К. Михаэлис де Вашконселуш в письме М. Менендесу и Пелайо.

В 1550 (но не в 1552 году, как указывается во многих источниках) году находился в Лиссабоне, что следует из описаний рыцарского турнира и  грандиозного праздника на берегу Тежу в предместье Лиссабона Шабрегаш () из предпоследней главы «Мемориала о подвигах рыцарей второго Круглого стола», устроенного Жуаном Мануэлом, когда в возрасте 15 лет носил титул инфанта. Турнир также был описан Франсишку де Морайшем в адресованном королеве Элеоноре отчёте. Единственный сын писателя погиб в битве при Алкасер-Кебире (1578). Был женат на знатной даме Ане де Соуту (Ana de Souto). Зять комедиографа, Антониу де Норонья, известен как издатель сочинений своего тестя.

После смерти был захоронен в церкви монастыря Святой Троицы (convento da Trinidade) в Лиссабоне, разрушенной Лиссабонским землетрясением в 1755 году.

Творчество 
Вошёл в историю португальской литературы как автор трёх комедий в прозе «Эуфрозина» (или «Эуфро́зина», 1555), «Улизиппу» (или «Улиссипу», 1561), «Аулеграфия» и рыцарского романа «Мемориал о подвигах рыцарей второго Круглого стола» (1567). Все прижизненные издания публиковались без указания имени автора. Имя автора также не упоминалось в Списках (индексах) запрещённых инквизицией книг (Índice expurgatório) 1561, 1564 и 1581 годов. Ж. Ф. де Вашконселуш был впервые обозначен автором произведения через 33 года после своей смерти — во 2-м издании «Комедии Улиссипу» 1618 года. Среди не сохранившихся сочинений значатся «Триумфы Саграмора» (Triunfos de Sagramor, 1554), комедия «Пилигрим» (Peregrino, в стиле «Эуфрозины»), «Диалоги о величии Соломона» (Diálogos das Grandesas de Salomão, советы королю Себастьяну), Colóquio sobre Parvos (1556).

Судя по анализу текста, самая известная и исследованная «Комедия Эуфрозина» создавалась в 1542—1543 годы по образцу драматизированной новеллы (романа в форме драмы) «Селестина» Фернандо де Рохаса. 

«Комедия Улиссипу» важна не столько своей завязкой, сколько своим ставшим впоследствии классическим языком, описаниями португальских нравов и обычаев XVI века и значительным количеством пословиц и поговорок. Вероятно по этой причине после запрета инквизицией комедия была отредактирована и впоследствии неоднократно издавалась. 

Текст комедии «Аулеграфия» посмертного издания 1619 года зять драматурга, Антониу де Норонья, предварил словами: «Жорже Феррейра де Вашконселуш никогда не ставил своего имени ни под одной из созданных им книг», за которыми следовала эпиграмма о неувядающей славе комедиографа на латыни. В прологе к комедии приведено заявление автора от имени Мома о намерении отойти от избитого стиля, именуемого искусством, и представить португальский язык с экстравагантной точки зрения, используя игру слов и необычные словообразования, но не с целью испугать португальца.

Е. М. Вольф писала: «Среди драматургических сочинений этой эпохи особый интерес с точки зрения языка представляют комедии Ж. Феррейры де Вашконселуша, и в первую очередь «Комедия Эуфрозина» (Comedia Eufrósina). <…> Пословицы и сентенции — это типичный для XVI века художественный приём, излюбленный в рафинированных придворных кругах. В то же время пословицы отражали народный язык и были для Вашконселуша способом характеристики персонажей. В этом сочетании элементов, заимствованных из разговорной речи и фольклорных источников, и их сознательной обработке и организации отражаются общие концепции Возрождения, стремления к сочетанию „искусственного“ и „естественного“ (ars и natura)».

В отечественном литературоведении наиболее полные сведения о комедиях Ж. Ф. де Вашконселуша представила О. А. Овчаренко в  монографии о творчестве Камоэнса.

Место в истории португальской литературы 
В настоящее время Ж. Ф. де Вашконселуш расценивается в качестве незаслуженно забытой ключевой фигуры иберийского и европейского театра XVI века. Ж. А. Сарайва и О. Лопеш поставили имя комедиографа в один ряд с авторами середины XVI века, заботившихся о развитии португальского языка и возвеличивании его ценности, среди которых выступили Жуан де Барруш, Луиш де Камоэнс, Антониу Феррейра, Фернан А́лвареш ду Ориенте и Родригеш Лобу. Эти португальские писатели противостояли насаждению кастильского языка в виду того, что португальский язык распространился в тех далёких заморских неизведанных землях, где до эпохи Великих географических открытий ни древнегреческий ни древнееврейский языки не были известны.

Относительно языка прозы комедий Сарайва и Лопеш отметили намерение автора задокументировать особенности языка, что было важно в плане эволюции развития литературного португальского языка при его отличии от разговорного языка. С такой точки зрения Вашконселуш стоит в ряду после Жила Висенте и до Алешандре Эркулану, Камилу Каштелу Бранку, Акилину Рибейру и других авторов.

О популярности автора свидетельствуют 4 издания «Эуфрозины» в период 1555—1566 годов. В «Царе Селевке» Камоэнса встречаются подражания и калькирования из «Эуфрозины». В 1611 году Фернандо Балльестерос и Сааведра перевёл «Эуфрозину» кастильский язык, и из неё Лопе де Вега, великий испанский почитатель, черпал вдохновение при создании своей «Доротеи» (La Dorotea, 1632).
Мода как на прозу, так и комедии Ж. Ф. Вашконселуша объясняется тем, что их автору удалось соединить традицию с идеями гуманизма, удовлетворив вкусы образованной публики своего времени.

До конца XX века комедии Вашконселуша воспринимались согласно мнению, выраженному словами Алешандре Эркулану 1838 года: «это скорее диалоги, нежели драмы» (são antes diálogos do que dramas), то есть критика отрицала наличие у сочинения драматической составляющей. Такое восприятие основывалось на открытости вопроса о том, предназначалась ли комедия «Селестина» Рохаса для постановки на театральной сцене либо задумывалась как диалогизированный роман (novela dialogada). После первых постановок «Селестины» на сцене театра в середине XX века удалось осуществить первые сценические воплощения «Эуфрозины» () и «Улизиппу» ().

Публикации

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сборник статей к 500-летию рождения драматурга

Ссылки